Truhanes, la palabra puede referirse a:
 Truhanes (1983), película española dirigida por Miguel Hermoso.
 Truhanes (1993), serie de televisión dirigida por Miguel Hermoso y continuación de la anterior, emitida por Telecinco.
Espécimen descolorido de trucha siberiana {/trh~hms/}